Klods-Hans eller Klods Hans har flere betydninger:
 Klods-Hans, H.C. Andersens eventyr
 Klods-Hans (tidsskrift) - dansk illustreret politisk-satirisk ugeblad, der udkom fra 1899 til 1926
 Klods Hans (tidsskrift) - tidsskrift udgivet fra 1907 til 1909.
 Klods Hans (film) - dukkefilm instrueret af Mihail Badica
 Klods Hans (Der var engang...) – tegnefilm i serien Der var engang...